Tartarus kan syfta på:

 Tartarus – latin för fiktiv plats i grekisk mytologi, se Tartaros
 Tartarus (djur) – släkte av spindeldjur
 HMS Tartarus – flera fartyg från Royal Navy